Lengmoos ist der Name folgender Ortschaften:

 Lengmoos (Gars am Inn), Ortsteil der Gemeinde Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lengmoos (Ritten), Fraktion der Gemeinde Ritten, Südtirol